Idris (profeta) — profeta do Islã(o)
 Idris ibne Abedalá  — califa idríssida; também chamado Mulei Idris e Idris I
   — filho do primeiro, que fez de Fez a capital do seu reino
 Idris Almamune  — califa almóada; também chamado Idris I
 Idris I da Líbia  — rei da Líbia

Desambiguações de antropônimos